Santiago Tomás Díez Fischer (né en 1977) est un compositeur argentin.

Biographie 
 
Il est diplômé de la Faculté d'Art et Science Musicale de la UCA en Composition et en Direction chorale. Durant le premier semestre de 2003, il a reçu une bourse de recherche en composition de l'université Eichstätt-Ingolstadt en Allemagne. En 2006 et 2007 il a étudié en France avec Christine Groult, Denis Dufour et Philippe Leroux.

Compositeur, il a été finaliste au concours du SCRIME 2003, qui a publié un CD avec une de ses musiques en 2004, et il a reçu différents prix : Festival Musica Viva 2003 (Coimbra, Portugal), 5to concours de musique électroacoustique (Córdoba, Argentine), Prix Trime 2004.
La SIMC (Société internationale pour la musique contemporaine) a programmé une de ses œuvres en 2003.

En 2004, il a reçu une bourse de la Fundación Antorchas pour la création artistique, une du Secrétariat de la culture de la nation argentine et une autre de l'Atlantic Center for the arts (Floride, USA).
En 2005, il a obtenu le prix Juan Carlos Paz pour son œuvre orchestrale Pristinalis, le premier prix au concours Musica Viva 2005 et sa pièce Tynajas a été programmée à Futura, festival international d'art acousmatique et des arts de support.

Il est actuellement professeur d'analyse de musique contemporaine à l'Université nationale de Lanus en Argentine.
Avec les compositeurs Matias Giuliani et Adolfo Kaplan, il est fondateur du Projet  Itinérant.

Voir aussi

Liens externes 
MySpace

Compositeur argentin
Naissance en 1977